BLJ peut désigner :
 , une entreprise de relations publiques ayant des bureaux à New York, Washington, D.C., Londres et Doha ;
 Aéroport de Batna - Mostepha Ben Boulaid, un aéroport algérien situé près de la ville de Batna.